Banks Island heißen folgende geographische Objekte:

 Moa Island, Insel in Australien (anderer Name)
 Banksinsel, Insel im kanadisch-arktischen Archipel, Nordwest-Territorium, Kanada
 Banks Island (British Columbia), Insel in British Columbia, Kanada
 Banks Island (Florida), in den Vereinigten Staaten
 Banks Island (Idaho), in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Banks-Inseln, Inselgruppe von Vanuatu
 Bangs Island